A44 kan varasyfta på

Motorvägar
 A44 (motorväg, Frankrike)
 A44 (motorväg, Nederländerna)
 A44 (motorväg, Portugal)
 A44 (motorväg, Tyskland)